Галичский район (Ивано-Франковская область)
 Галицкий район Львова

См. также 
 Галичский район Костромской области